FLJ hat folgende Bedeutungen:

 Front de libération jurassien, Schweizer Separatistengruppe
 Frövi–Ludvika Järnväg, schwedische Bahngesellschaft